Sarkadji steht für:

 ein Dorf in Niger, siehe Sargadji
 ein Gefängnis in Algerien, siehe Serkadji-Gefängnis